Крестьяне:
 Крестьяне — общность крестьян.
 «Крестьяне» () — роман Оноре Бальзака 1844 года.

Фильмы 
 «Крестьяне» — реж. Фридрих Эрмлер (СССР, 1934).
 «Крестьяне» — реж. Самед Марданов (СССР, 1939).
 «Крестьяне» () — реж. Пунит Сира (Индия, 2009)

Примечания